Monumenten Inventarisatie Project
Molecular imprinted polymer
Militair invaliditeitspensioen
Medisch Interventieplan
Minimum Ionizing Particle